DZU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dazu (Cina)